Le mot raie peut désigner :

 la raie, une famille de poisson ;
 une raie spectrale, en astrophysique, et plus particulièrement :
 la raie à 21 centimètres,
 les raies de Fraunhofer ;
 la raie des fesses, une partie de l'anatomie humaine ;
 la raie, en coiffure.

En peinture,
 La Raie, tableau de Jean Siméon Chardin, dit Jean-Baptiste Siméon Chardin, peint avant 1728; 
 La Raie, tableau de James Ensor, peint en 1892.